EFI může znamenat:
 Evropský lesnický institut
 Extensible Firmware Interface – specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem hardwaru
 Index ekonomické svobody, anglicky Index of Economic Freedom (EFI)